Il doppio  del Gerry Weber Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.
I detentori del titolo erano Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi ma ha partecipato solo quest'ultimo insieme a Jean-Julien Rojer. La coppia Qureshi-Rojer è riuscita a vincere il titolo superando in finale Treat Conrad Huey e Scott Lipsky per 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (campioni)
  František Čermák /  Julian Knowle (quarti di finale)

  Dustin Brown /  Oliver Marach (primo turno)
  Marcel Granollers /  Rafael Nadal (quarti di finale, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni

Gerry Weber Open 2012
ATP World Tour 2012